Schikolenko bzw. Schykalenka ist der Familienname folgender Personen:

Natallja Schykalenka (* 1964), weißrussische Speerwerferin
Tatjana Iwanowna Schikolenko (* 1968), russisch-weißrussische Speerwerferin